Habichtskopf ist der Name folgender Berge:

 Habichtskopf (Soonwaldvorstufe) (425 m), Simmertal, Landkreis Bad Kreuznach
 Habichtskopf (Nordpfälzer Bergland) (384 m), Kirn, Landkreis Bad Kreuznach